Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Luis Lobo e Javier Sánchez 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (campioni)

 Daniel Vacek /  Cyril Suk (primo turno)
 Gary Muller /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1995
ATP Tour 1995